Charles Gallé (1818-1902), un maître verrier français installé en Lorraine en 1844.
 Émile Gallé (1846-1904), fils du précédent, un industriel, maître verrier, ébéniste et céramiste français de Nancy.
 Henriette Gallé (1848-1914), figure féminine du mouvement de l'école de Nancy, épouse du précédent.
 Sokhna Gallé (née en 1994), athlète française.

Voir aussi
 Musée Gallé-Juillet, fondé à Creil (Oise) grâce à la donation faite en 1929 par  Berthe Gallé.